Wojciech Wiśniewski – dziennikarz i pisarz
 Wojciech Wiśniewski – muzyk i finansista
 Wojciech Wiśniewski – agronom, prof. zw. dr Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 Wojciech W. Wiśniewski – taternik, speleolog, alpinista jaskiniowy